Le sable est une roche sédimentaire meuble.
 Sable bitumineux ;
 Sables mouvants ;
 Sable vivant ;
 Tempête de sable;
 Utilisation du sable en fonderie.
 Le sable désigne aussi un sol de culture essentiellement composé, en totalité ou en substrat, à partir de cette roche meuble. Il qualifie ainsi ses productions légumières ou fruitières de ce terroir, par exemple vraisemblablement antique dans certaines contrées des Landes ou de grands rivages sableux : 
 d'où les blés, les pommes de terre... des sables d'autrefois. Il en subsistent toujours les carottes des sables ou les vins de sables.
 Le sable-de-camargue est un vin français typique du Golfe du Lion.
 Le sable était une poudre fine à base de pierre ponce utilisée pour sécher l’écriture avant l’usage du papier buvard.
 Le sable désigne en ancien français soit 
 les animaux martre ou zibeline autrefois chassés pour leurs peaux de poil 
 une fourrure noire, autrefois recherchée pour faire des habits, voire des liserés ou des cols, souvent de grand prix. Le terme sable ou zabel provient du latin médiéval sabellum , par emprunt aux langues slaves du nord-est de l'Europe. Il existait aussi l'adjectif et nom commun, sabelin ou zabelin, de même sens. 
 Le sable est un émail héraldique de couleur noire. Son emploi provient du second sens du terme présenté ci-dessus. Le sable était autrefois considéré comme un noir ou, selon les contrées, comme une variété de noir, avec les bleus, les violets...
 L'adjectif sable invariable, désigne une couleur moderne, équivalent approximativement à beige clair. Attestée seulement dès le milieu du  en Europe occidentale, cette couleur d'abord assez floue fait de facto référence au multiples couleurs du matériau sable, produit commercial. Culturellement mieux perçues, les nuances de jaunes à bruns, voire rosées, l'emportent. Rappelons qu'il existe évidemment des sables blancs, rouges, blonds ou noirs.

Toponymie 

 Rivière Au Sable, cours d'eau de l'État de New York.
 Rivière Au Sable, cours d'eau du Michigan.
 Au Sable, localité située dans le Michigan.
 Rivière aux Sables, cours d'eau du Québec.
 Rivière aux Sables, cours d'eau de l'Ontario.
 Île aux Sables dans la République de Maurice.

Autres dénominations 
 Sable est le quatrième mois du calendrier pataphysique.
 Sable est le nom de ring de la catcheuse Rena Mero.
 Sable Batié est un club camerounais de football.
 Sable, un jeu vidéo d'exploration de monde ouvert sorti le .

Homonymie d'hydronyme